Перісад () — грецьке ім'я перського походження. Воно було родовим ім'ям у династії Спартокідів, правителів Боспорської держави. 

 Перісад I — архонт Боспору і Феодосії, басилевс усіх Синдів та Меотів 349 до н. е.—310 до н. е.
 Перісад II — архонт Боспору і Феодосії, басилевс усіх Синдів та Меотів 284 до н. е.—245 до н. е.
Перісад III — архонт Боспору і Феодосії, басилевс усіх Синдів та Меотів 180 до н. е.—150 до н. е.
Перісад IV — архонт Боспору і Феодосії, басилевс усіх Синдів та Меотів 150 до н. е.—125 до н. е. 
Перісад V — архонт Боспору і Феодосії, басилевс усіх Синдів та Меотів 125 до н. е.—109 до н. е.